Lucas County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Lucas County (Iowa)
 Lucas County (Ohio)